Produkce může být:

 výroba předmětů
 souhrn, výsledek výroby předmětů (např. pocházející ze zemědělské výroby nebo průmyslové výroby)
 umělecká tvorba
 produkce (umění) – hospodářské a technické pracoviště zajišťující uměleckou tvorbu audiovizuálních děl (film, rozhlas, televize apod.)
 produkce (film) – fáze při vytváření filmu
 předvádění uměleckých nebo artistických výkonů
 biologická nebo organická tvorba nějaké látky
 produkce (ekologie) – množství organické hmoty (biomasy) vytvořené nějakým živým přírodním systémem (organizmem, populací, ekosystémem, biocenózou)

Související články 
 koprodukce
 nadprodukce
 postprodukce

Externí odkazy